Список населённых пунктов Богородского района Нижегородской области:

Изменения в 2009 году 
 Алешковский, Араповский и Шварихинский сельсоветы объединены в Алешковский сельсовет.
 Инютинский и Каменский сельсоветы объединены в Каменский сельсовет.
 Ключищинский , Оранский и Хвощевский сельсоветы объединены в Хвощевский сельсовет.
 Лакшинский и Шапкинский сельсоветы объединены в Шапкинский сельсовет.

Примечания 

 
Богородский район